Лев Карлович Утгоф, (24 ноября 1852 — 2 августа 1918, Киев) — российский военный деятель, генерал от инфантерии.

Биография 
По вероисповеданию лютеранин. Окончил лютеранское реальное училище.
 3 августа 1872 вступил в службу.
 Выпускник Рижского пехотного юнкерского училища.
 Получил чин прапорщика 111-го пехотного Донского полка (старшинство 9 ноября 1875).
 Подпоручик (старшинство 26 июня 1877).
 Поручик (старшинство 9 апреля 1878).
 Штабс-Капитан (старшинство 8 апреля 1884).
 12 февраля 1880 г. переведён в Отдельный корпус жандармов.
 С 1880 г. адъютант губернского жандармского управления.
 С 1883 г. адъютант жандармского полицейского управления.
 С 20 июня 1884 г. помощник начальника Сосновицкого пограничного отдела Варшавского жандармского полицейского управления на железной дороге.
 Ротмистр (старшинство 1 ноября 1886).
 С 16 ноября 1890 г. начальник жандармского управления Ново-Александрийского и Любартовского уездов.
 Подполковник (старшинство 26 февраля 1894).
 С 9 февраля 1899 начальник Петроковского губернского жандармского управления.
 В 1899 приказ о производстве за отличие в полковники (старшинство 15 марта 1899).
 С 31 октября 1905 начальник Варшавского губернского жандармского управления.
 В 1906 приказом произведён за отличие в генерал-майоры (старшинство 22 апреля 1907).
 С 25 сентября 1906 помощник Варшавского генерал-губернатора по полицейской части.
 В 1909 приказом произведён за отличие генерал-лейтенанты (старшинство 8 октября 1909). На 15 июля 1914 находился в том же чине и должности.
 2 декабря 1914 года приказом произведён в генерал от инфантерии с увольнением от службы. Умер в Киеве.

Семья 
 Жена — Екатерина Владимировна урожденная ? (? — 21 февраля 1936, Польша).
 Сын — Владимир (1886—1937), эсер, член Учредительного собрания.

Награды 
 1880 — орден Св. Станислава 3-й степени;
 1893 — орден Св. Анны 3-й степени;
 1897 — орден Св. Станислава 2-й степени;
 1905 — орден Св. Владимира 3-й степени;
 1907 — орден Св. Станислава 1-й степени;
 1912 — орден Св. Анны 1-й степени.

Примечания

Литература

Ссылки